Заднепетельная дверь (называемая также дверью кареты, в англоязычных странах известная как «самоубийственная дверь», ) — тип двери, которая крепится шарнирно своим задним краем к тыльной части автомобиля. Из-за требований безопасности и множества проблем заднепетельных дверей их использование в современных автомобилях встречается довольно редко.

Происхождение названия «suicide door» 

Название отражает повышенную опасность того, что дверь сорвёт встречным ветром, если разблокировать замок во время движения. Проблема возникает во время езды на большой скорости: даже если дверь будет чуть-чуть приоткрыта, она начнёт нагнетать воздух подобно парусу и соответственно может получить повреждения от приложенной силы сопротивления воздуха.

В обычном автомобиле при открывании двери давление наружного потока воздуха будет значительно больше чем давление в салоне. Перепад давлений будет удерживать дверь в закрытом положении, даже если спереди будет открыта вентиляция воздуха и при этом будут закрыты все окна. С заднепетельными дверями перепад давлений, наоборот, будет удерживать дверь открытой. Опасность становится ещё более серьёзной, если пассажир не пристёгнут ремнём безопасности и совсем критической при входе автомобиля в поворот. Центробежная сила наряду с низким наружным давлением воздуха откроют и разблокируют дверь и пассажир может быть выброшен из автомобиля. В реальности всё это маловероятно, так как замки и защёлки заднепетельных дверей сделаны так, чтобы выдержать нагрузки, значительно большие чем у обычных образцов.

Большинство современных автомобилей с заднепетельными дверями имеют передние двери, которые перекрывают задние так, что последние не могут открыться пока не будет открыта передняя дверь (двустворчатые двери). Среди показательных примеров спортивное купе Mazda RX-8 и Honda Element, а также компактвэн Opel Meriva B . Другим безопасным механизмом является замок, не допускающий открывания задних дверей, пока автомобиль не окажется в неподвижном положении. Такой замок используется в Rolls-Royce Phantom и Лондонских такси. С использованием этого электронного механизма двери могут открываться независимо друг от друга (не перекрываются).

Некоторые полагают, что название происходит от того факта, что если в непредвиденной ситуации пассажир выйдет из машины во время движения, дверь столкнёт их на выходе. Другие считают, что название происходит от непрочности, присущей конструкции кузова. Дело в том, что при тяжёлом заднем столкновении ведущий автомобиль имеет свойство складываться (как гармошка) в своей слабой точке. Считается, что у «самоубийственных дверей» слабая точка находится на их переднем крае прямо перед пассажирами, а не позади них, как в обычных дверях. Это предположение основывается на малом количестве несущей конструкции перед дверью, так она необходима только для закрывания двери и не предназначена для удержания веса дверей на петлях.

Использование термина 
Из-за негативного подтекста термин «самоубийственная дверь» не используется в рекламной литературе основных автопроизводителей. Предпочтение отдаётся названиям: «заднепетельные двери», «двери кареты» (Rolls-Royce) и «двери свободного стиля» (Mazda). Тем не менее выражение «самоубийственная дверь» привычно многим носителям английского языка и часто открыто используется в автомобильной торговле на заказ.

История 
Заднепетельные двери не были чем-то необычным на автомобилях производства первой половины XX века. Они были особенно популярны в эпоху гангстеров 1930-х — предположительно из-за того, что «Гораздо легче кого-нибудь вытолкнуть, имея дверь, удерживаемую ветром» — как заявлял редактор «» Дэйв Браунелл.

Примерами после Второй мировой почти везде являются задние двери 4-дверных автомобилей. Самым известным использованием заднепетельных дверей на послевоенных автомобилях были седан Lincoln Continental 1961—1969 гг. и 4-дверный кабриолет той же модели 1961—1967 гг. (последний 4-дверный кабриолет, сделанный в Соединённых штатах до появления 4-дверного Jeep Wrangler в 2007) Многим людям хорошо знакома модификация кабриолета Lincoln 74A 1961 года под именем SS-100-X, так как ней ехал президент Кеннеди, когда его убили. Пример этой модели можно часто наблюдать в эпизодах телешоу «Зелёные просторы», так как автомобиль был приобретён главным героем . Так как 4-дверный кабриолет Lincoln не имел средней стойки, стекло задних дверей перекрывалось стеклом передних с упором на герметичную накладку. Прежде чем открывалась задняя дверь, её стекло отодвигалось электроприводом на несколько дюймов, нейтрализуя перекрытие. Это означало, что при разрядке аккумулятора единственный путь выбраться с задних сидений — перелезть через передние.

Современное использование 

Какое-то время открываемые независимо заднепетельные двери (двустворчатые) ставились на 4-дверный седан Ford Thunderbird с 1967 по 1971 год. Модель 1971 года была последним американским серийным автомобилем с заднепетельными дверями сзади. После требования безопасности стали препятствовать их использованию. В последнее время задние заднепетельные двери, которые не могут быть открыты до открытия передних, появились на множестве автомобилей, в том числе на автомобилях с расширенной (двойной) кабиной: 4-дверное купе Saturn Ion, Honda Element, Toyota FJ Cruiser и Mazda RX-8. В 2003 году вновь появились независимые двустворчатые двери на новом Rolls-Royce Phantom. Официально представленный в 2006 году Spyker D12 также имеет заднепетельные двери. Четырёхместный купе-кабриолет Rolls-Royce Phantom с мягким верхом на базе выставочного автомобиля  имеет передние заднепетельные двери.

Задние заднепетельные пассажирские двери стали постоянной особенностью наёмных автомобилей и повозок Лондона. Тем не менее с заменой Austin FX4 на новые модели TX вместо заднепетельных дверей стали использоваться обычные.

Заднепетельные двери используются в концепт-каре , сделанном специально для полиции. Он имеет задние заднепетельные двери, чтобы облегчить сотрудникам посадку и высадку с заднего сиденья задержанных лиц в наручниках.

Заднепетельные двери становятся также довольно популярными среди людей с ограниченной подвижностью, так как положительно сказываются на их самостоятельности. Компании, подобные Scissor Doors Inc. создают специфические наборы для автомобилей, в том числе с дистанционным управлением, облегчая тем самым жизнь инвалидам.

Opel/Vauxhall Meriva 2010 года имеет заднепетельные двери, несмотря на их особую конструкцию и проблемы безопасности.

Также заднепетельные двери часто используются на колёсных тракторах (например Т-25, Беларус-1221).  Как правило, их максимальная скорость не превышает 40 километров в час, в связи с чем случайное открытие двери не так опасно, как на автомобиле.

Преимущества 
 Заднепетельные двери делают вход и выход из машины намного легче. Пассажир может войти естественным способом, зайдя в автомобиль и повернувшись, чтобы сесть; и выйти, шагнув в сторону от автомобиля.
 Заднепетельные задние двери (особенно с передними дверями, закреплёнными петлями спереди) позволяют человеку на переднем сиденье, например шофёру, с меньшим усилием выйти и дотянуться до ручки задней двери, чтобы открыть её для пассажира. Водители такси Austin FX4 имели возможность дотянуться до ручки задней двери через водительское окно, не выходя из машины.

Недостатки 
 Из-за довольно ограниченного проёма между передним краем задней двери и задним краем передней в схеме с двустворчатыми дверями создаются достаточно сложные условия пассажирам для высадки с передних и задних сидений одновременно.
 Если пассажир выйдет из машины во время движения, дверь столкнёт его на выходе.
 Несмотря на то, что замок с защёлкой обычно гарантируют надёжное удержание двери закрытой, может сработать человеческий фактор. Consumer Reports в 1969 году заявили, что дверь в тестируемом ими  открылась против ветра, когда машина ехала с не до конца закрытой дверью.

Модели 

Здесь представлен список некоторых автомобилей с заднепетельными дверями:
 Bentley State Limousine
 BMW i3 — Заднепетельные полудвери сзади
 Citroën 2CV — (ранние экземпляры)
 Fiat 500 (1957-69)
 Ford Thunderbird (1967—1971) — 4-дверные модели
 Honda Element — Заднепетельные полудвери сзади
 Lincoln Continental (1961—1969) — 4-дверные седаны, (1961—1967) — 4-дверные кабриолеты
 Mazda RX-8 (2004 — 2012) — Заднепетельные полудвери сзади
 Mazda MX-30 (с 2020) — Заднепетельные полудвери сзади
 MINI Clubman — Одна заднепетельная полудверь сзади
 Opel Meriva (с 2010) — Заднепетельные задние двери
 Rolls-Royce Phantom (все поколения)
 Spyker D12
 Toyota FJ Cruiser — Заднепетельные задние двери
 ЗАЗ-965 — Заднепетельные двери спереди
 Т-25 — Одна заднепетельная дверь по левому борту.
 УАЗ-450 — Заднепетельные двери спереди (ранние экземпляры)(экземпляры, выпущенные с 1958 до 1960 годы)

См. также 

 Ламбо-двери
 Двери типа «Крыло бабочки»
 Двери типа «Крыло чайки»
 Верхнеподвесные двери
 Сдвижные двери
 Автомобильная дверь

Примечания

Ссылки 

Автомобильные двери
Автодизайн
Кузов